Гран-при ЮАР 1983 года — пятнадцатый и заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1983 года. Прошёл на трассе Кьялами в Претории (ЮАР). Соревнования состоялись 15 октября.

Гонка 

|}

 Джон Уотсон дисквалифицирован за обгон на прогревочном круге.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при ЮАР
События 15 октября
Октябрь 1983 года
1983 год в ЮАР
Международные спортивные соревнования в Претории